Thoracella är ett släkte av svampar. Thoracella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thoracella